Il singolare del torneo di tennis Puerto Rico Open 1993, facente parte del WTA Tour 1993, ha avuto come vincitrice Linda Wild che ha battuto in finale Ann Grossman 6–3, 5–7, 6–3.

Teste di serie 

 Brenda Schultz (primo turno)
 Ann Grossman (finale)
 Debbie Graham (semifinali)
 Angélica Gavaldón (semifinali)

 Laura Golarsa (quarti di finale)
 Laura Gildemeister (primo turno)
 Linda Wild (campionessa)
 Karine Quentrec (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Puerto Rico Open 1993